En Pologne, Trębaczew peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Trębaczew, un village du powiat de Pajęczno,
 Trębaczew, un village du powiat de Rawa.